Karel II. Ludvík Bourbonsko-Parmský (22. prosinec 1799 – 16. duben 1883) byl parmský vévoda v letech 1847 až 1849, vévoda z Luccy 1824 až 1847 a etrurský král v letech 1803 až 1807.

Biografie 
Byl synem Ludvíka Parmského (1773–1803) a jeho manželky Marie Luisy Španělské (1782–1824). V roce 1820 si vzal za manželku Marii Terezu Savojskou (1803–1879), která byla dcerou Viktora Emanuela I. (1759–1824) a jeho manželky Marie Terezie Rakouské-Este (1773–1832). Jeho manželka Marie Tereza byla z matčiny strany z Habsbursko-Lotrínské dynastie a jejími praprarodiči byli císař František I. Štěpán Lotrinský (1708–1765) a cisařovna Marie Terezie (1717–1780).

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Karel Parmský
Etrurští králové
Karel Parmský
Karel Parmský
Narození 22. prosince
Narození v roce 1799
Úmrtí 16. dubna
Úmrtí v roce 1883
Muži
Narození v Madridu
Panovníci, kteří abdikovali
Španělští princové
Bourbonsko-parmští princové
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna